

Топонім 
 Бренн — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Верхня Марна.

Ім'я 

Бренн () — кельтське ім'я не зовсім ясного походження.
 Бренн — вождь коаліції кельтських племен з 280 до 278 року до н. е.
 Бренн — вождь галльського племені сенонів кінця V — початку IV ст. до н. е.